Гондрвил може да се односи на:

 Гондрвил (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Гондрвил (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Гондрвил (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза